Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1946 года.

Аргентина

Бразилия

Парагвай

Уругвай

Чили

Боливия 

1946